UU puede referirse a:
 UU Piscium, sistema estelar; 
 UU Aurigae, estrella variable en la constelación de Auriga; 
 UUEncode, de UNIX to Unix Encoding, algoritmo de codificación que transforma código binario en texto; 
 Universidad de Upsala, universidad pública en Upsala, Suecia; 
 Universidad de Utrecht, universidad neerlandesa situada en Utrecht, en los Países Bajos; 
 Universidad de Utah, universidad pública ubicada en la ciudad de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos; o
 UU es el código IATA de Air Austral.

Siglas